A Guldenburgok öröksége (eredeti cím: Das Erbe der Guldenburgs) 1987-től 1990-ig vetített NSZK televíziós filmsorozat, amelyet Jürgen Goslar és Gero Erhardt rendezett. A forgatókönyvet Michael Baier írta. Az élőszereplős játékfilmsorozat a Neue Deutsche Filmgesellschaft és a Zweites Deutsches Fernsehen gyártásában készült. A zenéjét Eberhard Schoener szerezte. A tévéfilmsorozat a ZDF Enterprises forgalmazásában jelent meg. Műfaja: filmdráma-sorozat. A Német Szövetségi Köztársaságban 1987 és 1990 között a ZDF vetítette, Magyarországon az 1990-es évek elején az M1, 2011-ben a Story5, 2014-ben és 2015-ben az M3 retrócsatorna sugározta. 2020 szeptemberétől a Story4 vetíti.

Ismertető 
A történet főhősei egy fiktív ősi nemesi család, a Guldenburgok. A grófi família Hamburgtól nem messze, egy gondozott park közepén fekvő ősi kastélyban él, szép nagy ménessel is rendelkezik. Van egy minőségi sörfőzdéjük, és ők birtokolják a lübecki Schulte & Co. magánbank többségi részvényeit.

A sorozat bevezető részében Martin von Guldenburg gróf, a dinasztia feje a családi birtokon ünnepli 60. születésnapját. Ugyan a pompázatos parti miatt nem rögtön egyértelmű, de hamar világossá válik, hogy a család nehéz gazdasági helyzetben van, amit a gróf eltitkol mindenki elől, és maga próbál valahogy megoldást találni a problémákra. Amikor nem sokkal később azonban egy autóbalesetben meghal, hátrahagyja második feleségét, Christine-t és két gyermeküket, Alexandert és Susanne-t, akik édesanyjukkal a kastélyban élnek. Első házasságából két felnőtt gyermeke is van: elhidegült és nemtörődöm fia, Thomas, valamint a gyönyörű, ámde labilis és gyenge idegzetű Evelyn. A család hamarosan rájön, hogy a tönk szélén állnak, Christine pedig azt is megtudja, hogy férje évekig elárulta olasz szeretőjével, Carina di Angelivel, és hogy a nőnek törvénytelen fia van a kapcsolatból. Anyósa, Hertha von Guldenburg igazi matriarchaként akarja irányítani a családot, Christine vele is sokszor keveredik konfliktusba, különösen, mert Hertha nagy szeretettel fordul fia szeretőjétől való gyermekéhez. 

Miközben Christine megpróbálja megmenteni a családi birodalmat, annak legrosszabb ellenségeivel, a Balbeckekkel, egy nagy hamburgi sörfőző újgazdag klánnal kell megküzdenie, akik megpróbálják kihasználni a vészhelyzetet, és kisajátítani Guldenburgék birtokát. Margot Balbeck, a családfő nem nyugszik, míg tönkre nem teszi a Guldenburg családot, mert nézete szerint ők tehetnek férje tönkremeneteléről és haláláról.  

Ráadásul ott van még Evelyn számító és ravasz férje, Achim Lauritzen, akinek eltökélt szándéka, hogy a helyzetet a maga javára fordítsa. 

A sorozatban betekintést nyerhetünk egy ősi nemesi család életébe, szerelmek szövődnek, intrikák és fordulatok vetnek árnyékot a látszólag békés mindennapokra, miközben Christine megfogadja, hogy bármi is történjen, összetartja a családot és a birodalmat.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Epizódok

Források

További információk 
 
 A Guldenburgok öröksége  a tv.hir24.hu-n 
 A Guldenburgok öröksége  a mediaklikk.hu-n 
 A Guldenburgok öröksége a filmoldal.hu-n 
 A Guldenburgok öröksége  a sorozatbarat.me-n 
  

1987-ben bemutatott televíziós sorozatok
1990-ben befejezett televíziós sorozatok
Televíziós drámasorozatok
ZDF tévésorozatok
Német televíziós sorozatok